Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Sequoia :
 l', un bateau-phare en service de 1917 à 1919 ;
 l', un yacht présidentiel acheté en 1931, en service de 1933 à 1977 et actuellement navire privé.

Sequoia